López Jiménez ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel López Jiménez (* 1955), spanischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Soledad López Jiménez (* 1992), spanische Handballspielerin